Фрост против Никсона:

 «Фрост против Никсона» — пьеса Питера Моргана.
 «Фрост против Никсона» — фильм 2008 года, поставленный режиссёром Роном Ховардом по одноимённой пьесе.